Die Pirma lyga oder Erste Liga ist die zweithöchste Spielklasse im litauischen Fußball. In dem von der Lietuvos Futbolo Federacija, dem nationalen Verband, ausgetragenen Wettbewerb werden die Aufsteiger in die A Lyga ermittelt.

Geschichte 
Nach der Auflösung der Sowjetunion wurde die 1 Lyga zur Saison 1991 erstmals ausgespielt. Damals nahmen 16 Mannschaften teil. Seitdem änderte sich die Anzahl der teilnehmenden Vereine mehrfach zwischen acht und sechzehn. Heute sind es 14 Mannschaften.

Rekordmeister seit Gründung der Liga ist FK Dainava Alytus mit insgesamt drei Titeln (zwei davon als Alytis Alytus).

In der Saison 2010 stellte der Rekordmeister des Landes, der FBK Kaunas, nach dessen Zwangsabstieg in die Drittklassigkeit einen neuen Punkterekord auf. Kaunas gewann alle 27 Spiele und beendete die Aufstiegssaison mit 81 Punkten vor dem zweitplatzierten Alytis Alytus, der auf 51 Punkte kam.

Aktueller Modus 
In der 1 Lyga sind derzeit (Stand 2021) vierzehn Mannschaften vertreten. Diese spielen zweimal gegeneinander, so dass jede auf 26 Saisonspiele kommt. Die ersten beiden Teams nach dem letzten Spieltag steigen in die A Lyga auf. Der Tabellenletzte steigt automatisch in die drittklassige II Lyga ab. Der Vorletzte bestreitet Relegationsspiele gegen den Zweiten der II Lyga.

Meister seit 1999

Teilnehmer

Licens 2022 
Liste der Lizenznehmer:

2021

2020

Teilnehmer 2019

Teilnehmer 2018

Weblinks 
 Tabellen der 1 Lyga auf soccerway.com
  (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Litauen